Tamara puede referirse a: Tamara es un nombre propio femenino de origen hebreo cuyo significado está relacionado con el árbol de la palmera. También hay quien entiende que el nombre vuestra niña significa 'la protectora'. Se trata de un nombre que en los últimos años ha adquirido una gran popularidad hasta convertirse en un nombre frecuente, que gusta por su sencillez y musicalidad. Celebra su onomástica el 1 de septiembre, que es el día de Santa Tamara.
Por el significado de su nombre, Tamara tiene una personalidad carismática y emotiva que ejerce una gran influencia en los demás. Su éxito en las relaciones sociales se basa en su simpatía y en su ingenio, cualidades que la hacen destacar en cualquier ambiente. Además Tamara tiene un carácter dulce y optimista que la convierten en una figura familiar indispensable.

Personas 
 Tamara de Georgia, Santa y justa reina Tamara por la Iglesia ortodoxa georgiana. 
 Tamara Echegoyen, regatista española.
 Tamara, cantante española actualmente conocida como Yurena.
 Tamara, cantante española.
 Comandante Tamara, nombre político de Cecilia Magni, activista chilena.  
 Tamara Acosta, actriz chilena.
 Tamara Adrián, diputada y abogada venezolana.
 Tamara Bunke, revolucionaria argentina.
 Tamara Bykova, atleta rusa especialista en salto de altura.
 Tamara Castro, cantante folclórica.
 Tamara de Lempicka, pintora polaca.
 Tamara De Treaux, actriz y doble estadounidense.
 Tamara Karsavina, bailarina rusa.
 Tamara Rojo, bailarina española, Premio Príncipe de Asturias.
 Tamara Skliutovskaya, pianista rusa.
 Tamara Sujú, activista venezolana.
 Tamara Talbot Rice, historiadora del arte ruso-inglesa.
 Tamara Todevska, cantante macedonia.
 Los Tamara, banda pop española.

Divisiones administrativas 
 Támara, municipio de Colombia.
 Támara de Campos, municipio de España.

Botánica 
 Tamara (datilera), variedad de datilera muy común en las islas Canarias. De la misma raíz que Tamarindo que significa dátil de la India, también en árabe.
 El nombre común de la planta Phoenix canariensis.
 El nombre común de la planta Phoenix dactylifera.
 El nombre común de la planta '''''Salix alba.

Cultura 

 Tamara, película de 2005.

Nombres femeninos